A 2014. évi téli olimpiai játékokon a női curlingtornát Szocsiban az Ice Cube Curling Centerben rendezték február 10. és 20. között. A tornán 10 nemzet csapata vett részt. Az aranyérmet a kanadai csapat nyerte, Kanada történetének második olimpiai aranyérmét szerezte női curlingben.

Lebonyolítás 
A 10 részt vevő csapat egyetlen csoportban szerepelt. A csoportban körmérkőzéseket játszottak a csapatok, minden csapat 9 mérkőzést, összesen 12 fordulóban. A csoport első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe, ahol a csoportkör 1. helyezettje a 4. helyezettel, valamint a 2. helyezett a 3. helyezettel játszott. Az elődöntőből a két győztes jutott tovább a döntőbe, a két vesztes a bronzéremért mérkőzhetett.

Csapatok

Csoportkör 

A kalapács azt a csapatot jelzi, amelyik az első endben az utolsó követ lökte.

1. forduló 
 február 10., 14:00

2. forduló 
 február 11., 9:00

3. forduló 
 február 11., 19:00

4. forduló 
 február 12., 14:00

5. forduló 
 február 13., 9:00

6. forduló 
 február 13., 19:00

7. forduló 
 február 14., 14:00

8. forduló 
 február 15., 9:00

9. forduló 
 február 15., 19:00

10. forduló 
 február 16., 14:00

11. forduló 
 február 17., 9:00

12. forduló 
 február 17., 19:00

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők 
 február 19., 14:00 (11:00)

Bronzmérkőzés 
 február 20., 12:30 (09:30)

Döntő 
 február 20., 17:30 (14:30)

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Férfi curlingtorna a 2014. évi téli olimpiai játékokon

Curling a 2014. évi téli olimpiai játékokon